De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1910-1913 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1910 en de verkiezingen van 1913. De zittingsperiode ging in op 20 september 1910 en liep af op 15 september 1913.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1910

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (18 zetels)
Harry Barge
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Jacob Willem van den Biesen
Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein
Petrus van der Does de Willebois
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Emile Alexis Marie van der Kun
Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius van Lamsweerde
Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff
Willem Merkelbach
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich
Willem Prinzen
Karel Raymakers
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst
Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht

Liberalen (15 zetels)
Reitze Bloembergen Ezn.
Klaas de Boer Czn.
Jan Breebaart Kzn.
Rembertus Pieter Dojes
Gustaaf van der Feltz
Melchert de Jong
Herman Jacob Kist
Jan Adriaan Laan
Cornelis Lely
Frederik Salomon van Nierop
Egbertus Pelinck
Henri Staal
Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt

ARP (9 zetels)
Gijsbert d'Aumale van Hardenbroek van Hardenbroek
Herman Franssen
Pieter Cornelis 't Hooft
Willem Hovy
Constant Maurits Ernst van Löben Sels
Johannes Christiaan de Marez Oyens
Simon van Velzen
Hendrik Waller
Jan Woltjer

CHU (5 zetels)
Karel Antonie Godin de Beaufort
Jacob Petrus Havelaar
Rudolph Theodorus van Pallandt van Eerde
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Jan Dirk van Wassenaer van Rosande

Vrije liberalen (3 zetels)
Wilhelmus Frederik van Leeuwen
Joan Röell
Jacob Sickenga

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1910 werden 17 Eerste Kamerleden verkozen.

Tussentijdse mutaties

1910
 1 november: Karel Antonie Godin de Beaufort (CHU) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Zeeland kozen Christiaan Lucasse (ARP) als zijn opvolger, hij werd op 24 november dat jaar geïnstalleerd.
 3 november: Simon van Velzen (ARP) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Emile Claude Sweerts de Landas Wyborgh als zijn opvolger, hij werd op 27 december dat jaar geïnstalleerd.

1911
 3 januari: Karel Raymakers (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Willem Maria van Lanschot  als zijn opvolger, hij werd op 16 mei dat jaar geïnstalleerd.
 19 april: Emile Claude Sweerts de Landas Wyborgh (ARP) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Lodewijk Willem Christiaan van den Berg als zijn opvolger, hij werd op 16 mei dat jaar geïnstalleerd.
 21 mei: Willem Merkelbach (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Antonius Johannes Ignatius Maria Smits als zijn opvolger, hij werd op 20 juni dat jaar geïnstalleerd.
 20 juni: Derk Knol Welt (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Groningen kozen Geuchien Zijlma als zijn opvolger, hij werd op 19 september dat jaar geïnstalleerd.
 2 juli: Jacob Sickenga (vrije liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Friesland kozen Conrad Theodor van Deventer (VDB) als zijn opvolger, hij werd op 19 september dat jaar geïnstalleerd.
 11 augustus: Johannes Christiaan de Marez Oyens (ARP) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Herman Bavinck als zijn opvolger, hij werd op 19 september dat jaar geïnstalleerd.
 15 september: Wilhelmus Frederik van Leeuwen (vrije liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Jacob Kraus (liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 3 oktober dat jaar geïnstalleerd.

1912
 2 februari: Joan Röell (vrije liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot vicepresident van de Raad van State. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Petrus Boele Jacobus Ferf (liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 29 maart dat jaar geïnstalleerd.
 2 juni: Herman Jacob Kist (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Jacob Theodoor Cremer als zijn opvolger, hij werd op 9 juli dat jaar geïnstalleerd.

1913
 8 februari: Jacobus Petrus Havelaar (CHU) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Nicolaas Charles de Gijselaar als zijn opvolger, hij werd op 31 maart dat jaar geïnstalleerd.
 15 maart: Rudolph Theodorus van Pallandt van Eerde (CHU) overleed. De Provinciale Staten van Overijssel kozen Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk als zijn opvolger, hij werd op 22 april dat jaar geïnstalleerd.
 15 mei: Jan Breebaart Kzn. (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Hendrik Lodewijk Drucker (VDB) als zijn opvolger; hij werd op 16 september 1913 geïnstalleerd.
 29 augustus: Cornelis Lely (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Cort van der Linden. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd niet meer in vervanging van zijn vacature voorzien.
 9 september: Harry Barge (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) vertrok uit de Eerste Kamer. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd niet meer in vervanging van zijn vacature voorzien.

1910-1913
Nederlandse politiek in 1910
Nederlandse politiek in 1913